Feministische Initiative ist der Name folgender Parteien:
 Feministiskt initiativ (F!), eine Partei in Schweden
 Feministisk Initiativ (FI), eine Partei in Norwegen
 Inicjatywa Feministyczna (IF), seit 2016 der neue Name der polnischen Partei Partia Kobiet